Nanjungan (Pasma Air Keruh), een plaats in Indonesië
Nanjungan (Semidang Alas), een plaats in Indonesië
Nanjungan (Kikim Selatan), een plaats in Indonesië
Nanjungan (Merapi Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing